Michael Fitzgerald (ur. 1937) – brytyjski duchowny katolicki, arcybiskup
 Michael Joseph Fitzgerald (ur. 1948) – amerykański duchowny katolicki, biskup
 Michael Fitzgerald (ur. 1988 – nowozelandzki piłkarz